

Telelpülések 
 Amerikai Egyesült Államok
 Sisters (Oregon)
 Ausztrália
 Sisters (Ausztrália)

Zene 
 Sisters (Idoling-stúdióalbum) – a japán Idoling idolegyüttes lemeze
 Sisters (Scandal-dal) – a japán Scandal 25. kislemeze
 Sisters (Sweethearts of the Rodeo-stúdióalbum) – az USA-beli country duó Sweethearts of the Rodeo stúdiólemeze
 Sisters (The Bluebell-stúdióalbum) – a skót indie pop együttes The Bluebell nagylemeze